Jerzy Lech Gębicki (ur. 1951) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej
 Jerzy Marian Gębicki (ur. 1947) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej
 Stanisław Gębicki (ur. 1945) – polski duchowny rzymskokatolicki